Прое́зд Черепа́новых — улица в Северном административном округе города Москвы на территории района Коптево. Расположен между улицей Клары Цеткин и линией Октябрьской железной дороги.

История 
Проезд Черепановых был образован 23 января 1964 года. Он включил в себя бывшее Станционное шоссе и некоторые другие улицы. В ноябре 2020 года проезд был продлён за счёт Проектируемого проезда № 490.

Проезд получил название в честь русских изобретателей отца и сына Черепановых, создателей первого в России паровоза.

Расположение 
Проезд Черепановых начинается неподалеку от пересечения Коптевского путепровода с улицей Клары Цеткин. Идёт на северо-восток вдоль линии Окружной железной дороги (сейчас часть МЦК). Заканчивается у путей Октябрьской железной дороги. Протяжённость проезда составляет около 3,5 км.

Пересечения 
Проезд Черепановых пересекает следующие улицы:
 Коптевская улица;
 Михалковская улица;
 Третий Новомихалковский проезд;
 Четвёртый Новомихалковский проезд;
 Улица Лихоборские Бугры.

Здания и общественные пространства

По нечётной стороне 
 № 1 — «Дом с совой», одно из зданий посёлка, построенного для железнодорожников в начале XX века по проекту А. Н. Померанцева. До 2010-х годов в здании размещалась детская поликлиника.

По чётной стороне 
 № 28 — жилой дом со службами (тип № 2) комплекса зданий и сооружений станции «Лихоборы»;
сквер вдоль домов 64 - 68 — в 2019 году на территории у жилых домов был обустроен сквер по программе «Мой район». На территории построили каток с раздевалками, детскую и спортивную площадки, а также площадку для выгула собак со снарядами для дрессировки.

Примечания 

Проезды Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей